Турнир в группе B в рамках 46-го чемпионата мира и одновременно 57-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии.

Турнир

Предварительный раунд, Группа А

Итоговая таблица

Предварительный раунд, Группа В

Итоговая таблица

Матчи за 5-8 места 
(с учетом встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица

Матчи за 1-4 места 
(с учетом встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1979
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1979

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1